The Huntress – album Mediæval Bæbes
 The Huntress, Partnerki – serial telewizyjny
 Huntress (zespół muzyczny)
 Huntress